Venceslao I – duca di Boemia nel X secolo
 Venceslao I – re di Boemia nel XIII secolo
 Venceslao I di Lussemburgo 
 Venceslao I di Sassonia-Wittenberg
 Venceslao I di Teschen